О́льга Влади́мировна Бородина́ (род. 29 июля 1963, Ленинград, СССР) — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Мариинского театра. Народная артистка России (2002). Лауреат Государственной премии России (2007).

Биография 
Родилась 29 июля 1963 года, в Ленинграде (Ныне в Санкт-Петербурге).

Отец — Бородин Владимир Николаевич (1938—1996). Мать — Бородина Галина Фёдоровна. Училась в Ленинградской консерватории в классе Ирины Богачёвой. В 1986 году стала победительницей I Всероссийского конкурса вокалистов, а через год приняла участие в XII Всесоюзном конкурсе молодых вокалистов имени М. И. Глинки и получила первую премию.

С 1987 года — в труппе Мариинского театра (тогда — Ленинградский театр оперы и балета имени С. М. Кирова). Дебютной ролью в театре стала роль Зибеля в опере Шарля Гуно «Фауст».

В дальнейшем на сцене Мариинского театра пела партии Марфы в «Хованщине» Мусоргского, Любаши в «Царской невесте» Римского-Корсакова, Ольги в «Евгении Онегине», Полины и Миловзора в «Пиковой даме» Чайковского, Кончаковны в «Князе Игоре» Бородина, Элен Курагиной в «Войне и мире» Прокофьева, Марины Мнишек в «Борисе Годунове» Мусоргского.

С начала 1990-х годов востребована на сценах лучших театров мира — «Метрополитен-опера», «Ковент-Гарден», опера Сан-Франциско, «Ла Скала». Работала со многими выдающимися дирижёрами современности: помимо Валерия Гергиева — с Бернардом Хайтинком, Колином Дэвисом, Клаудио Аббадо, Николаусом Арнонкуром, Джеймсом Ливайном.

Дети: Алексей, Максим, Владимир.

Награды и премии 
 Лауреат Всесоюзного конкурса оперно-камерного пения (Пермь,1986, II премия)
 Лауреат XII Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (Баку, 1987, I премия)
 Лауреат Международного конкурса им. Розы Понсель (Нью-Йорк, 1988, золотая медаль)
 Лауреат Международного конкурса им. Франсиско Виньяса (Барселона, 1989, I премия и специальный приз как лучшему меццо-сопрано)
 Лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за партию Любаши в опере «Царская невеста» (1997)
 Лауреат премии им. Д. Д. Шостаковича Международного благотворительного фонда Юрия Башмета (2000)

 Заслуженная артистка Российской Федерации (1995)
 Народная артистка Российской Федерации (2002)
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации за 2006 год.
 Лауреат музыкальной премии «Грэмми» (2011).

Репертуар 
 Зибель («Фауст», Ш. Гуно)
 Лаура («Каменный гость», А. Даргомыжский)
 Ольга («Евгений Онегин», П. Чайковский)
 Полина, Миловзор, Графиня («Пиковая дама», П. Чайковский)
 Кончаковна («Князь Игорь», А. Бородин)
 Марфа («Хованщина», М. Мусоргский)
 Марина Мнишек («Борис Годунов», М. Мусоргский)
 Саламбо («Саламбо», М. Мусоргский)
 Любаша («Царская невеста», Н. Римский-Корсаков)
 Элен Безухова («Война и мир», С. Прокофьев)
 Анджелина («Золушка», Дж. Россини)
 Изабелла («Итальянка в Алжире», Дж. Россини)
 Амнерис («Аида», Дж. Верди)
 Принцесса Эболи («Дон Карлос», Дж. Верди)
 Прециозилла («Сила судьбы», Дж. Верди)
 Лаура Адорно («Джоконда», А. Понкьелли)
 Принцесса де Буйон («Адриана Лекуврёр», Ф. Чилеа)
 Далила («Самсон и Далила», К. Сен-Санс)
 Маргарита («Осуждение Фауста», Г. Берлиоз)
 Кармен («Кармен», Ж. Бизе)
 Золушка («Золушка» , Дж. Россини )

Аудиозаписи 
 1990 — Николай Римский-Корсаков, опера «Царская невеста» (Любаша), дирижёр — Валерий Гергиев
 1991 — Сергей Прокофьев, опера «Война и мир» (Элен), дирижёр — Валерий Гергиев
 1992  — Модест Мусоргский, опера «Хованщина» (Марфа) — Валерий Гергиев

Видеозаписи 
 1990 — Модест Мусоргский, опера «Борис Годунов», редакция 1872 года (Марина Мнишек), постановка Андрея Тарковского, дирижёр — Валерий Гергиев.
 1991 — Модест Мусоргский, опера «Хованщина» (Марфа) — Валерий Гергиев.
 1998 — Камиль Сен-Санс, опера «Самсон и Далила», (Далила), постановка  «Метрополитен-Опера», дирижёр — Джеймс Ливайн, Постановка оперы была приурочена к 30-летию Пласидо Доминго на сцене Метрополитен-Опера.
1999 — Пётр Чайковский, опера "Пиковая дама" (Полина) — Валерий Гергиев.
 2012 — Модест Мусоргский, опера «Хованщина» (Марфа) — Валерий Гергиев.

Примечания

Ссылки 
 Бородина Ольга Владимировна. 
 Бородина Ольга на сайте Мариинского театра. 

Выпускники Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова
Оперная труппа Мариинского театра
Лауреаты премии «Золотой софит»
Лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства
Меццо-сопрано России
Меццо-сопрано РСФСР